Саудовско-азербайджанские отношения — двусторонние отношения в дипломатической, культурной, экономической и иных сферах.

Обе страны являются членами ООН, Организации исламского сотрудничества.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия впервые установлены 24 февраля 1992 года. Королевство было одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана 30 декабря 1991 года.

Посольство Азербайджан в Эр-Рияде действует с апреля 1994 года.

Посольство Саудовской Аравии в Баку функционирует с июня 1999 года. 

Послом Саудовской Аравии в Азербайджане является Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр. Послом Азербайджана в Саудовской Аравии является Шахин Абдуллаев.

Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в Саудовскую Аравию, состоявшийся в 1994 году, послужил началом установления двусторонних отношений между обоими государствами. В рамках визита было заключено Генеральное соглашение по вопросам экономики, торговли, инвестиций, технологий и культуры.

Договорно-правовая база 
Договорно-правовая база сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Саудовской Аравией насчитывает 20 документов.
 Генеральное соглашение по вопросам экономики, торговли, инвестиций, технологий и культуры (1994)
 Меморандум о сотрудничестве в областях финансового аудита и контроля между Счетной палатой Азербайджана и Генеральным бюро аудита Саудовской Аравии (06.05.2022)

Экономическое сотрудничество 
В Азербайджане действуют четыре компании из Саудовской Аравии. В 2015 году был начат проект в области энергетики между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией «Soroof International».

В обеих странах регулярно проводятся бизнес-форумы. Второй бизнес-форум состоялся 15 мая 2015 года в Центре Гейдара Алиева при финансовой поддержке Министерства экономики и промышленности и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций. Форум объединил свыше 300 бизнесменов из обеих стран. Обсуждены вопросы сельского хозяйства, промышленности, строительства, финансов, ИКТ, логистики, туризма, консалтинга, нефтехимии и здравоохранения.

В соответствии со статьей VII Общего соглашения о сотрудничестве в области экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия 10 июля 1994 года в Джидде состоялось несколько заседаний Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией (второе заседание 14-15 февраля 2004 года (Эр-Рияд) и пятое заседание 3 марта 2019 года Баку)).

Между Азербайджаном и Саудовской Аравией подписано 14 соглашений о дальнейшем развитии экономических отношений. Предполагается подписание 8 новых соглашений в политической, экономической и культурной сферах.

Компании Саудовской Аравии инвестировали в Азербайджан 370 миллионов долларов США. Около 26 компаний Саудовской Аравии осуществляют транзакции между двумя странами. Саудовский фонд развития активно участвовал в строительстве местной инфраструктуры, включая дороги, школы, строительство систем водоснабжения и канализации.

Начиная с 2016 года упрощена процедура получения виз для граждан Саудовской Аравии.

Компания  осуществляет строительство ветряной электростанции в Азербайджане. 

Число туристов из Саудовской Аравии в Азербайджане

В начале 2019 года Агентство по развитию малых и средних предприятий при Министерстве экономики Азербайджана и Управление по инвестициям Саудовской Аравии (SAGIA) подписали соглашение, направленное на поиск дальнейших возможностей для инвестиций. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2018 году общий объем товарооборота между странами составил 30,9 млн манатов. Азербайджанская сторона в этих операциях в основном имела дефицит текущего счета, так как примерно 24,3 миллиона из общего торгового оборота произведено за счет импорта Азербайджана. Приоритетными для Саудовской Аравии являются инвестиции в энергетический сектор Азербайджана, сельское хозяйство, туризм, транспорт.

Товарооборот (тыс. долл)

В области культуры 
Ежегодно религиозные люди Азербайджана посещают святые места, расположенные в Саудовской Аравии, присутствуя при этом на церемонии паломничества — хадж. В целях дальнейшего развития культурных связей 10-17 ноября 2007 года в городах Саудовской Аравии Эр-Рияд, Джидда и Даммам были проведены дни культуры Азербайджана. Кроме этого, дни культуры Саудовской Аравии прошли в Баку 17-21 июня 2008 года.

Гуманитарное сотрудничество 
Саудовская Аравия оказывала гуманитарную помощь Азербайджану в 1994—1999 годах с целью преодоления кризиса от наплыва беженцев в результате Нагорно-Карабахского конфликта. Программой руководил король Фахд, целью которого было оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, а также предоставление им предметов первой необходимости: продуктов питания, лекарств и так далее. В рамках программы в 1999 году в Саудовской Аравии прошли курс лечения инвалиды конфликта в Нагорном Карабахе.

В 2002 году Саудовский фонд развития предоставил правительству Азербайджана кредит в размере 35,7 миллиона риалов для строительства средних школ в городе Баку. Кроме того, в 2005 году правительство Саудовской Аравии пожертвовало азербайджанской стороне приблизительно 50 тысяч долларов для разминирования и восстановления освобожденных частей страны.

Военно-техническое сотрудничество 
В апреле 2019 года осуществлён официальный визит замминистра обороны Азербайджана Наджмеддина Садыкова в Эр-Рияд. В ходе переговоров с руководителем Генерального штаба Bооружённых сил Саудовской Аравии Фaйядом бен Хамедом Аль Ровaили заключено Соглашение о сотрудничестве в военной области между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия.

Сотрудничество в иных сферах 
В июне 2008 года стороны подписали Межправительственный договор о сотрудничестве в судебной сфере и в области юстиции по гражданским и торговым делам.

Примечания

Ссылки 
 Посольство Азербайджана в Саудовской Аравии Официальный сайт
 Посольство Саудовской Аравии в Азербайджане Официальный сайт

Саудовская Аравия
Азербайджан